Robert James (1924-2000) – attore britannico
 Robert James (n. 1947) – giocatore di football americano statunitense, ruolo defensive back
 Robert James (n. 1983) – giocatore di football americano statunitense, ruolo linebacker
 Robert James – medico britannico